Turin (o Turín) puede hacer referencia a:
 la ciudad de Turín (en italiano: Torino; en piamontés: Turin), capital de la ciudad metropolitana de Turín y de la región de Piamonte (Italia);
 la ciudad metropolitana de Turín (en italiano: città metropolitana di Torino; en piamontés: sità metropolitan-a ′d Turin), ente local de la región de Piamonte (Italia);
 el municipio de Turín, en el departamento de Ahuachapán (El Salvador); 
 la ciudad de Turin, en el condado de Monona, en el estado de Iowa (Estados Unidos);
 la villa de Turin, en el condado de Lewis, en el estado de Nueva York (Estados Unidos);
 el pueblo de Turin, en el condado de Lewis, en el estado de Nueva York (Estados Unidos); o
 el pueblo de Turin, en el condado de Coweta, en el estado de Georgia (Estados Unidos).

Además, Túrin puede referirse a varios personajes ficticios creados por el escritor :
 Túrin, protagonista principal de la novela Los hijos de Húrin;
 Túrin I, sexto senescal regente de Gondor; y
 Túrin II, vigésimo cuarto senescal regente de Gondor.